Godin är en nedslagskrater på månen. Godin har fått sitt namn efter den franske astronomen Louis Godin.

Satellitkratrar

Se även 
 Lista över månens kratrar
 12715 Godin

Källor 
 

Kratrar på månen